Kreimeier ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Kreimeier (* 1964), deutscher Spiele-Programmierer und Science-Fiction-Schriftsteller
Klaus Kreimeier (* 1938), deutscher Publizist und Medienwissenschaftler
Uwe Kreimeier (* 1957), deutscher Mediziner